Morganville kan syfta på:

 Morganville, Kansas
 Morganville, New Jersey